Ключ 85 (氵, в юнікоді ) — один з 33 (з загальної кількості 214) ієрогліфічних ключів, який записується 4 рисками.

В Словнику Кансі подано 433 ієрогліфи з цим ключем.

Ієрогліфи

Посилання 

Китайська каліграфія